Каса де Пиједра има више значења:

 Каса де Пиједра (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каса де Пиједра, Ла Писта (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса де Пиједра (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса де Пиједра (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Каса де Пиједра (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каса де Пиједра (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каса де Пиједра (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику